Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han recibido el nombre USS Guam.
 El  fue un patrullero cañonero en China, rebautizado como USS Wake  (PR-3) en enero de 1941 y en diciembre se convirtió en el único barco estadounidense en ser capturado por los japoneses.
 El  fue un crucero de la clase Alaska en servicio desde 1944 hasta 1947.
 El  fue un buque de asalto anfibio de la clase Iwo Jima en servicio desde 1965 hasta 1998.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos